Die Liga 1932 war die sechste Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 3. April und endete am 27. November 1932.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1932 auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1932
Fußballsaison 1932